Hubmann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Hubmann (* 1961), österreichischer Paläontologe und Geologe
 Clemens Hubmann (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Daniel Hubmann (* 1983), Schweizer Orientierungsläufer
 Franz Hubmann (1914–2007), österreichischer Fotograf und Fotojournalist
 Georg Hubmann (1881–1964), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat und zum Bundesrat
 Gottfried Hubmann (* 1969), österreichischer Musiker und Musikpädagoge
 Hanns Hubmann (1910–1996), deutscher Fotograf
 Heinrich Hubmann (1915–1989), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Georg Hubmann (1804–1867), Professor für Geschichte, Philologie und Archäologie sowie Chronist 
 Klaus Hubmann (* 1959), österreichischer Musikwissenschaftler und Fagottist
 Vreni Hubmann (* 1944), Schweizer Nationalrätin
 Walter Hubmann (1928–2015), deutscher Apotheker
 Walter Hubmann (Skitrainer) (1958–2020), österreichischer Skitrainer

Siehe auch:
 Uhlandstraße 57 (Heilbronn) (Haus Friedrich Hubmann), denkmalgeschütztes Wohngebäude in Heilbronn
 Hotel Friedrich Hubmann, denkmalgeschütztes ehemaliges Hotel in Heilbronn